Il singolare del Paris Open 1982 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Mark Vines era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Bill Scanlon.

Wojciech Fibak ha battuto in finale 6–2, 6–2, 6–2 Scanlon.

Teste di serie

  Brian Gottfried (semifinale)
  Mel Purcell (secondo turno)
  Wojciech Fibak (campione)
  Jay Lapidus (quarti di finale)

 Marcos Hocevar (semifinale) 
 Eric Fromm (primo turno) 
 Bruce Manson (secondo turno) 
 Bill Scanlon (finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Paris Open 1982